Google (tvrtka)
 Google (tražilica)